Teisserenc de Bort ist der Familienname folgender Personen:

Léon-Philippe Teisserenc de Bort (1855–1913), französischer Meteorologe
Pierre Edmond Teisserenc de Bort (1814–1892), französischer Staatsmann und Diplomat

Teisserenc de Bort  steht für:
 Teisserenc de Bort (Marskrater)

Teisserenc  steht für:
 Teisserenc (Mondkrater)